Chouikh ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Chouikh (* 1943), algerischer Filmemacher
 Yamina Bachir Chouikh (1954–2022), algerische Filmschaffende
 Yasmine Chouikh (* 1982), algerische Filmschaffende